

Austria 
 Sankt Agatha – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Zobacz też 
 St. Agatha
 Święta Agata